

Населені пункти та їхні частини
 Пшибилув — село в гміні Шадек Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Пшибилув — село в гміні Ґалевіце Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Пшибилув — село в гміні Кломніце Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Пшибилув — село в гміні Коло Кольського повіту Великопольського воєводства
 Пшибилув — частина міста Згеж у Зґерському повіті Лодзинського воєводства
 Пшибилув — частина міста Клобуцьк у Клобуцькому повіті Сілезького воєводства
 Пшибилув — частина села Консьна-Ґурна в гміні Ценжковіце Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Пшибилув — частина села Ґожице в гміні Ґожице Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Пшибилув — частина села Бучковіце в гміні Бучковіце Бельського повіту Сілезького воєводства
 Пшибилув — частина села Лібідза в гміні Клобуцьк Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Пшибилув — лісова осада в гміні Ґалевіце Верушовського повіту Лодзинського воєводства

Примітки